Mikael Uhre (Ribe, 30 september 1994) is een Deens voetballer die speelt als aanvaller.

Carrière
Uhre speelde in de jeugd van Grindsted GIF, Skovlund IF en SönderjyskE voordat hij in 2013 zijn debuut maakte voor die laatste. Hij werd in 2014 kort uitgeleend aan Skive IK dat hem in 2015 ook overnam. Hij keerde een seizoen later alweer terug naar SönderjyskE. In 2018 maakte hij de overstap naar Brøndby IF waarmee hij in 2021 landskampioen werd en topschutter.

Statistieken

Erelijst
 Deens landskampioen: 2021
 Deens topschutter: 2021

Deens voetballer